Roine (ou Roiné) est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Antoine Roine (né en 1992), joueur français de football
Bertrand Roiné (né en 1981), joueur franco-qatarien de handball
Jules Édouard Roiné (1857-1916), sculpteur franco-américain

Prénom
Roine Stolt (né en 1956), guitariste et compositeur suédois

Toponyme

Roine, lac de la région de Pirkanmaa

- 
Roine, nom aragonais du Rhône

Voir aussi
Áed Róin (mort en 735), souverain de l'Ulaid en Irlande

Homonymie de patronyme